Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2004 se konalo ve dnech 9. až 11. ledna 2004 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Jednalo se o 15. společné mistrovství Evropy a celkově o 29. evropský ženský šampionát a 98. mistrovství Evropy pro muže. Z předchozího šampionátu obhajovali tituly Nizozemec Gianni Romme a Němka Anni Friesingerová.

V roce 2004 zvítězili Nizozemec Mark Tuitert, pro něhož to byl první evropský titul v kariéře, a Němka Anni Friesingerová (čtvrté evropské zlato).

Z českých závodníků na evropském šampionátu startovali Martina Sáblíková a Miroslav Vtípil.

Muži 
Mužského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 28 závodníků z následujících zemí: Nizozemsko (4), Finsko (3), Norsko (3), Rusko (3), Belgie (2), Itálie (2), Německo (2), Polsko (2), Bělorusko (1), Česko (1), Rakousko (1), Rumunsko (1), Švédsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).

* pád

Ženy 
Ženského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 26 závodnic z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (4), Itálie (2), Norsko (2), Rumunsko (2), Bělorusko (1), Česko (1), Finsko (1), Maďarsko (1), Polsko (1), Švédsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).

* pád

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství Evropy 2004, isuresults.eu

2004
Rychlobruslení v roce 2004
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Heerenveenu
Sport v Nizozemsku v roce 2004
Sport v Evropě v roce 2004